Токтаров:
 Токтаров, Абдулла — участник Крестьянской войны 1773—1775 г. в чине полковника.
 Токтаров, Рамазан Аипович — советский казахский писатель, журналист.